Mahmudabad może dotyczyć: 
 Mahmudabad – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Mahmudabad – miasto w północnym Iranie, w ostanie Mazandaran, nad Morzem Kaspijskim
 Mahmudabad – miasto w północno-zachodnim Iranie, w ostanie Azerbejdżan Zachodni